Top 90 FM é uma estação de rádio brasileira que se localiza na cidade de Resende, Rio de Janeiro. É uma rádio que toca vertentes da música pop, rock, dance music e reggae. Apresenta também novidades, lançamentos nacionais e internacionais e informação.

Ligações externas 
 

Estações de rádio do Rio de Janeiro
Mídia de Resende (Rio de Janeiro)